„Б“ Футболна група сезон 2014/15 е съставена от 16 отбора, които играят по 2 срещи помежду си на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора изпадат във „В“ група, а първите 2 се класират директно за „А“ група.

Информация

Промени след сезон 2013/14 

След края на сезон 2013/14 отборите на Любимец, Пирин (Гоце Делчев), Нефтохимик (Бургас) и Черноморец (Бургас) изпадат от А група, а Марек (Дупница) и Хасково печелят промоция в елита. Академик (Свищов), Витоша (Бистрица), Дунав (Русе) и Калиакра (Каварна) изпадат във 'В' АФГ. Бенковски (Бяла), Локомотив (Мездра), Пирин (Благоевград) и Созопол влизат в Б група като шампиони на четирите регионални 'В' АФГ.

На 17 юни 2014 Бенковски, шампион на Североизточната 'В' АФГ през сезон 2013/14, се отказва от участие. На 30 юни БФС съобщава, че Нефтохимик (Бургас), Пирин (Гоце Делчев) и Любимец не получават лицензи за Б група. За да се попълни групата до 16 отбора, са поканени четирите отбора, заели вторите места в регионалните 'В' групи, като три от тях получават лиценз – Локомотив (Горна Оряховица), Перун (Кресна) и Мастер (Бургас). За да се попълни оставащото място се прави запитване към отборите, заели трето място в регионалните 'В' групи. Два от тях заявяват желание за участие - ФОборище (Панагюрище) и Верея (Стара Загора) – като БФС избира Верея заради по-високият им коефициент на средно спечелени точки за мач (2,344 срещу 2,267).

На 22 юни 2014 Мастер (Бургас) се преименува на Бургас (Бургас), променя емблемата си и сменя клубните цветове от червено и бяло на тъмно синьо и бяло. На 26 юни 2014 Перун (Кресна) се пререгистрира и променя седалището си, след което е известен като Септември (Симитли).

Класиране 

 На 5 март 2015 от актива на Раковски 2011 (Раковски) са отнети 3 точки заради неявяване без уважителни причини.
 На 5 март 2015 Спартак 1918 (Варна) е изваден от групата заради второ неявяване без уважителни причини. Мачовете на отбора до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
 На 10 март 2015 Раковски 2011 (Раковски) е изваден от групата заради второ неявяване без уважителни причини. Мачовете на отбора до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
 Мачът Раковски 2011 (Раковски) – Спартак 1918 (Варна) от XXVIII кръг на 16 май 2015 е анулиран след като и двата отбора са преждевременно извадени от групата.

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Изпадат 
 Спартак (Варна)
 Раковски
 Черноморец (Бургас)
 Ботев (Враца)

Влизат 
 Спартак (Плевен)
 Дунав (Русе)
 Поморие
 Оборище (Панагюрище)

Източници 
 bulgarian-football.com - Български футболен архив 
 Българска професионална футболна лига
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика - Б Група 
 Sportni.bg Статистика

Бележки 

Б група